Bondar kan som auktorsförkortning betyda:

 Gregorio Bondar
 Gregório Gregorievich Bondar

Robotskapade auktorsförkortningar